

Famiglie 
 Lobkowicz – famiglia nobile della Boemia

Persone 
 Eleonore von Lobkowicz – nobildonna del Casato di Lobkowicz, principessa di Schwarzenberg
 Ferdinand August von Lobkowicz – principe di Lobkowicz
 Ferdinand Joseph von Lobkowicz – principe di Lobkowicz
 Ferdinand Philipp von Lobkowicz – principe di Lobkowicz 
 František Václav Lobkowicz – vescovo cattolico ceco
 Joseph Franz Maximilian von Lobkowicz – principe di Lobkowicz
 Philipp Hyazint von Lobkowicz – principe di Lobkowicz
 Wenzel Ferdinand von Lobkowicz – principe di Lobkowicz
 Zdenek Adalbert von Lobkowicz – cancelliere del Regno di Boemia e primo principe di Lobkowicz